Блумер — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Блумер, Амелия (1818—1894) — американский общественный деятель, борец за права женщин.
 Блумер, Герберт (1900—1987) — американский социолог и социальный психолог.
 Блумер, Стив (1874—1938) — английский футболист, нападающий.
 Блумер, Фриц (1859—1934) — швейцарский пианист и музыкальный педагог.
 Блумер, Элано Ральф (род. 1981) — бразильский футболист, полузащитник индийского клуба «Ченнай Титанс» и сборной Бразилии.

Составные фамилии 
 Имгоф-Блумер, Фридрих (1838—1920) — швейцарский нумизмат.

Топоним 
 Блумер — населённый пункт в штате Миннесота, США.

См. также 
 Блумеры — тип женской одежды.
 Блемур, Жаклин Буэт де (1618—1696) — французская писательница, монахиня